26-й розіграш першості Угорщини і 3-й з часу введення професіоналізму. Чемпіоном 13-й раз стала команда «Хунгарія» (раніше МТК) з Будапешта. Втретє титул  найкращого бомбардира сезону виграв нападник «Ференцвароша» (один раз вигравав, виступаючи у складі клубу «Вашаш») Йожеф Такач з гросмейстерським показником у 41 м'яч. 

У Кубку Мітропи отримали змогу стартувати  чемпіон країни «Хунгарія» і бронзовий призер «Уйпешт». Срібний призер чемпіонату і чинний володар кубку Мітропи «Ференцварош» від участі відмовився заради більш фінансово вигідного турне Південною Америкою. Потрапивши до кубка Мітропи замість «Ференцвароша», «Уйпешт» став переможцем турніру.

Підсумкова турнірна таблиця

Таблиця результатів

Перехідні матчі за право грати в лізі 1 
«Аттіла» (Мішкольц) - «Вашаш» (Будапешт) - 2:1, 1:2, 2:0

Склад чемпіона

Найкращі бомбардири

Найкращий гравець року

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1934-35 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1928-29 на magyarfutball.hu 
 Чемпіонат Угорщини 1928-29 на mla.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1928